Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 4-ї категорії Croatian Bol Ladies Open 1999, що відбувся вшосте в Хорватії. Лаура Монтальво і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Єлена Костанич і Міхаела Паштікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Меган Шонессі і Андрея Ванк з рахунком 7–5, 6–7(1–7), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1999 Draw

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 1999